Estadio La Fortaleza puede referirse a:

 Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez en Lanús, Argentina, también conocido como La Fortaleza. Aquí hace de local el Club Atlético Lanús.
 Estadio La Fortaleza en Formosa, Argentina. Aquí hace de local el Club Sportivo y Social Sol de América.
 Estadio La Fortaleza en Guayaquil, Ecuador. Aquí hacía de local el Club Deportivo River Ecuador.